Антимасонская партия (Антимасонское движение) — бывшая политическая партия США, первая из т. н. «третьих партий» в истории страны. Существовала в XIX веке с 1828 года до середины 1830-х годов. Главной идеей образования партии была оппозиция масонству. Партия ввела в американскую политику национальные партийные конвенции, на которых та или иная партия выдвигает кандидата на президентские выборы.

История 
В 1828 году антимасонская партия была основана в верхнем Нью-Йорке. Многие современники считали, что масонские ложи — это секретные сообщества, которые пытаются захватить власть в стране в ущерб остальным гражданам и демократическим основам государства. Главным событием, которое привело к созданию партии, стало исчезновение . Он после неудачной попытки стать масоном опубликовал книгу «Разоблаченные масоны» вместе с издателем Дэвидом Миллером. Далее последовали публикации в прессе, рассказывающие, что Морган был похищен и убит масонами.

Участие в выборах 
В 1831 году Уильям Адамс Палмер был избран губернатором Вермонта (1831—1835) от антимасонской партии. Антимасонская партия собралась в декабре 1831 года в Балтиморе на партийную конвенцию, чтобы избрать кандидата на президентские выборы 1832 года, в которой так же был кандидат, бывший масон Уильям Вирт. Впервые претендент был избран на партийной конференции, а не предложен узким кругом конгрессменов-членов партии. Вскоре Демократическая партия и Национальная республиканская партия последовали этому примеру и также провели выдвижение своих кандидатов на национальных конвенциях. На этих выборах антимасонская партия получила 7,78 % голосов и победила в Вермонте, получив 7 голосов выборщиков.

Другим успехом антимасонской партии было приведение Джозефа Ритнера в губернаторы Пенсильвании (1831—1835). Впоследствии антимасонская партия объединилась с Национальной республиканской партией и другими анти-джексонистами и образовали Партию вигов.

См. также 
 Партия вигов

Литература 
 Holt, Michael F. «The Antimasonic and Know Nothing Parties» in History of U.S. Political Parties, ed. Arthur M. Schlesinger Jr. (4 vols., New York, 1973), vol I, 575—620.
 Charles McCarthy, The Antimasonic Party: A Study of Political Anti-Masonry in the United States, 1827—1840, in the Report of the American Historical Association for 1902 (1903) online at JSTOR
 Robert J. Rayback, Millard Fillmore: Biography of a President. Buffalo Historical Society. 1959.
 Hans L. Trefousse; Thaddeus Stevens: Nineteenth-Century Egalitarian. University of North Carolina Press. 1997.
 Vaughn, William Preston (1983) The Antimasonic Party in the United States, 1826—1843. University Press of Kentucky. ISBN 0-8131-1474-8, the standard history
 Van Deusen, Glyndon G. Thurlow Weed, Wizard of the Lobby (1947)

Бывшие политические партии США
Консервативные партии
Антимасонство